De motte Eijsden was een middeleeuws mottekasteel gelegen in de buurtschap Breust dat deel uitmaakt van de plaats Eijsden in de Nederlands-Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Thans resteren enkel grondsporen van deze motte die boven water kwamen bij opgravingen in januari 2009. De motte werd op grond van de opgravingen gedateerd in de 12e eeuw.

De motte was in de ondergrond goed bewaard gebleven en werd aangemerkt als vondst van nationaal belang. Archeologen hebben de gehele burcht opgegraven en hebben daarbij de kelder van de motte blootgelegd. Deze bestond uit wanden van mergelblokken samen met een vloer van maaskeien. De ruimte had een afmeting van ongeveer drie bij vijf meter. De kelder diende als opslagplaats en als fundering voor het gebouw boven op de heuvel.

In 2010 werd er op deze plek zorgcentrum De Bron gebouwd en werd de natuurlijke bron hersteld.

In 2011 werden bij opgravingen sporen gevonden van een neerhof bij de motte. Voor dit neerhof is er waarschijnlijk alleen hout gebruikt, in tegenstelling tot de motte waar ook steen gebruikt is. De totale site van motte bestond uit een opgeworpen heuvel met daarop een uitkijkpost, een adellijke woning en een gracht.

Nabij de plaats van de motte bevindt zich de huidige Sint-Martinuskerk.

Motte in Nederland
Kasteel in Eijsden-Margraten
Verdwenen kasteel in Nederland